Molekulska formula -{C21H25NO3}- se može odnositi na:

 Nalmefen
 N-etil-3-piperidil benzilat
 Org 25935